Kulczyn peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Kulczyn, village de la voïvodie de Lublin
 Kulczyn, village de la voïvodie de Mazovie